

Safo 

Safo pode ser:
 Safo - uma poetisa grega;
 Safo - pseudónimo da escritora francesa do século XVII Madeleine de Scudéry
 Safo - gíria naval para "ok", "ciente", "tudo bem"
 Safo - uma das personagens que aparecem na Mitologia Greco-Romana;
Safo, filme argentino de 1943.
 Clube Safo - Associação de apoio à defesa dos direitos das mulheres lésbicas portuguesas

Ver também
 80 Sappho.

Desambiguação